Barrada ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelaziz Barrada (* 1989), marokkanischer Fußballspieler
 Yto Barrada (* 1971), französische Künstlerin

Siehe auch:
 Barada (Begriffsklärung)